Anna Klink (Engelskirchen, 1995. március 22. –) német válogatott női labdarúgó, aki jelenleg a Bayer Leverkusen játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatban 
2009-ben csatlakozott a Wahlscheider SV csapatától a Bayer Leverkusen korosztályos csapataihoz. 2011. október 2-án mutatkozott be az első csapatban az élvonalban Hamburger SV ellen. Lisa Schmitz sérülése következtében ő védett, majd miután távozott az 1. FFC Turbine Potsdam csapatához első számú hálóőr lett.

A válogatottban 
2011. május 11-én debütált a német női U16-os labdarúgó-válogatottban Olaszország ellen, a második félidőben Teresa Straub cseréjeként. Részt vett a 2014-es U20-as női labdarúgó-világbajnokságon, ahol aranyérmesként végeztek, de ő nem lépett pályára.

Statisztika 
2020. szeptember 6-i állapotnak megfelelően

Sikerei, díjai 
 Németország U20
U20-as női labdarúgó-világbajnokság: 2014

Források

Külső hivatkozások 
Anna Klink adatlapja a Bayer Leverkusen oldalán 
Anna Klink adatlapja a Soccerdonna oldalán 
Anna Klink adatlapja a Kicker oldalán 

1995-ben született személyek
Élő személyek
Német női labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Bayer Leverkusen női labdarúgói